New Athens ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Athens (Illinois)
 New Athens (Ohio)
 New Athens Township (St. Clair County, Illinois)